Paragonimus är ett släkte av plattmaskar. Paragonimus ingår i familjen Paragonimidae. 

Paragonimus är enda släktet i familjen Paragonimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Sugmaskar
Paragonimus